Besta (arma) — arma de tiro, também chamada de balestra ou balesta
Kia Besta — modelo de automóvel
Besta do Apocalipse — figura bíblica
Besta de carga — animal quadrúpede grande e forte cuja função é transportar itens pesados
Besta-fera — animal mítico
Diabo — entidade maligna suprema segundo o cristianismo
Besta ladradora — ser imaginário da literatura medieval galego-portuguesa